Riti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Riti, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Nigeria 

 Rita River (vattendrag i Nigeria), 
 Riti (ort), Taraba, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar